Лос Тригос има више значења:

 Лос Тригос (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тригос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Тригос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тригос (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тригос (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тригос (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Тригос, Меса де лос Тригос (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику